Allan Chapman (historien) (né en 1946), historien des sciences britannique,
 Allan Chapman (homme politique) (1897-1966), homme politique écossais.